Die 19. Champions Trophy der Herren im Hockey fand vom 11. bis zum 19. Oktober 1997 in Adelaide statt. Die deutsche Auswahl konnte den Titel zum siebten Mal erringen.

Teilnehmer 

   (Olympiasieger 1996, Titelverteidiger und Vizeweltmeister)
   (Weltmeister 1994) 
   (Olympiazweiter) 
   (Gastgeber, Olympiadritter und WM-Dritter)
   (WM-Vierter)

Ergebnisse

Finalrunde

Weblinks 
 hockey.de

1997
Hockey 1997
Sportveranstaltung in Adelaide
Hockeywettbewerb in Australien